Западина Хадано
Хадано (Канаґава)